Paizay est un toponyme qui peut désigner :
 Paizay-le-Chapt, commune française, située dans le département des Deux-Sèvres et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Paizay-le-Sec, commune française, située dans le département de la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Paizay-le-Tort, commune française, située dans le département des Deux-Sèvres et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Paizay-Naudouin-Embourie, commune française, située dans le département de la Charente et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de toponyme